Анна Крумова Чапрашикова е българска журналистка, предприемачка, обществена деятелка и дарителка от Македония.

Биография 
Родена е в 1918 година в София, в семейството на българския търговец, революционер и депутат Крум Чапрашиков. След 9 септември 1944 година цялото имущество на семейство Чапрашикови е конфискувано от новата власт, а Анна Чапрашикова емигрира в Швейцария. От 1954 година живее в САЩ. Дълги години е журналистка в бюрото на списание „Пари Мач“. Първоначално е журналистка в нюйоркския офис на френския седмичник, където работи заедно със Стефан Груев, а след това създава собствена търговска фирма.

Завръща се в България след демократичните промени в 1990 година. Завещава цялото си имущество на стойност десетки милиони на Американския университет в България, с изричната цел да бъде използвано за обазованието на български студенти в престижни американски университети.

Умира в Париж в 2006 година. Погребана е в Централните софийски гробища.

Родословие

Бележки 

Български благодетели
Родени в София
Починали в Париж
Български общественици от Македония
По произход от Благоевград
Погребани в Централните софийски гробища
Български журналисти от Македония
Български предприемачи от Македония